Frank Arnesen (1956) – dirigente sportivo ed ex calciatore danese, di ruolo centrocampista
 Gunnar Arnesen (1927-2009) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Henrik Arnesen (...) – giocatore di calcio a 5, ex calciatore e allenatore di calcio norvegese, di ruolo difensore
 Kim André Arnesen (1980) – compositore norvegese
 Marvin Arnesen (1963) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Stian Arnesen, noto anche con gli pseudonimi Nagash o Lex Icon (1978) – cantante e polistrumentista norvegese
 Trygve Arnesen (1915-1987) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante